Línea C-6 puede hacer referencia a:

 La línea C-6 del Cercanías Madrid;
 La línea C-6 del Cercanías Valencia.